Андре Рюэллан (; 7 августа 1922, Курбевуа, О-де-Сен — 10 ноября 2016, Париж) — французский -фантаст, , , доктор медицины.

Биография 
Изучал медицину в университете до 1947 года. До 1957 года работал по профессии, получив степень доктора медицины.

Первый свой роман он опубликовал в 1955 году под псевдонимом Курт Штайнер, под этим псевдонимом издал 22 романа. Использовал псевдонимы Курт Дюпон, Андре Лувиньи, Флетчер Майлз, Базейлиус Шморл, Люк Виган, Курт Варгар и др.

в 1963 г. впервые издал под своим настоящим именем эссе «Manuel du savoir-mourir», получившее премию «l’Humour noir» («Чёрный юмор»).

В 1970-х годах начал активно участвовать в жизни французского кинематографа. Работал над сценариями фильмов совместно с такими людьми, как Жан-Пьер Моки и Пьер Ришар, в том числе он написал сценарий к фильму «Рассеянный» с П. Ришаром в главной роли. Режиссёр Ален Жессюа поставил несколько фильмов по его сценариям.

Награды и премии 
 Европейская премия в области НФ / EuroCon (1972, ESFS Awards)
 Премия «Grand prix de la science-fiction française» (1985)
 Большая премия Воображения / Grand Prix de l’Imaginaire (1985)
 Премия Сирано / Prix Cyrano (2009)

Избранная библиография 

 Alerte aux Monstres (под псевдонимом Курт Варгар) (1953)
 Le Bruit du Silence (1955)
 Pour Que Vive Le Diable (1956)
 Fenêtres sur l’Obscur (1956)
 De Flamme et d’Ombre (1956)
 Le Seuil du Vide (1956)
 Les Rivages de la Nuit (1957)
 Je Suis Un Autre (1957)
 L’Envers du Masque (1957)
 Les Pourvoyeurs (1957)
 Sueurs (1957)
 L’Herbe aux Pendus (1958)
 La Marque du Démon (1958)
 Lumière de Sang (1958)
 Syncope Blanche (1958)
 La Village de la Foudre (1958)
 Le Prix du Suicide (1958)
 Menace d’Outre-Terre (1958)
 La Chaîne de Feu (1959)
 Dans un Manteau de Brume (1959)
 Mortefontaine (1959)
 Salamandra (1959)
 Le 32 Juillet (1959)
 Glace Sanglante (1960)
 Le Masque des Regrets (1960)
 Aux Armes d’Ortog (1960) ISBN 978-1-935558-28-6
 S.O.S. Passé (под псевдонимом Андре Лувиньи) (1960)
 Manuel du Savoir-Mourir (под своим именем) (1963)
 Les Improbables (1965)
 Les Océans du Ciel (1967)
 Ortog et les Ténèbres (1969) ISBN 978-1-935558-28-6
 Les Enfants de l’Histoire (1969)
 Le Disque Rayé (1970)
 Tunnel (под своим именем) (1973)
 Brebis Galeuses (1974)
 Un Passe Temps (1979)
 Les Chiens (под своим именем) (1979)
 Mémo (под своим именем) (1984)
 Grand Guignol 36-88 (1988)
 Le Terme (под своим именем) (1995)
 On a Tiré sur le Cercueil (под своим именем) (1997)

Избранная фильмография 
 Рассеянный (1970)
 Несчастье Альфреда (1972)
 Le Seuil du vide (1974)
 Собаки / Les Chiens (1979)
 Рай для всех / Paradis pour tous (1982)
 Divine Enfant (1989)
 Туристы? О да! / Touristes? Oh yes! (2004)
 Доброволец / Le bénévole (2007)
 Гнев / Colère (телефильм, 2010)

Примечания

Ссылки 
 
  André Ruellan
 Summary Bibliography: André Ruellan

Французские писатели
Писатели-фантасты Франции
Писатели фэнтези Франции
доктора медицины
Эссеисты Франции
Лауреаты литературных премий